Regierung Jozef Tiso steht für folgende Regierungen der Slowakei bzw. des Protektorats Böhmen und Mähren:

 Regierung Jozef Tiso I (6./7. Oktober 1938 – 1. Dezember 1938)
 Regierung Jozef Tiso II (1. Dezember 1938 – 20. Januar 1939)
 Regierung Jozef Tiso III (20. Januar 1939 – 9. März 1939)
 Regierung Jozef Tiso IV (14. März 1939 – 17. Oktober 1939)